

Климово — селище міського типу, Брянська область
 Климово — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Климово — селище, Виборзький район, Ленінградська область
 Климово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Климово — село, Ібресинський район, Чувашія
 Климово — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Климово — присілок, Тарногський район, Вологодська область

Див. також 
 Климове
 Нове Климово